У́лица Авиаконстру́ктора Микоя́на (название с 2006 года) — улица в Северном административном округе Москвы на территории Хорошёвского района. Проходит от 3-й Песчаной улицы до улицы Авиаконструктора Сухого по территории бывшего Центрального аэродрома имени Фрунзе.

История 
Образована 21 февраля 2006 года из проектируемых проездов № 282 и № 5506. Названа в честь авиаконструктора, академика Артёма Ивановича Микояна (1905—1970), дважды Героя Социалистического труда, лауреата шести Государственных и Ленинской премии.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:

По чётной стороне:

 Дом 12 — бизнес-центр «Линкор».
 Дом 14 — жилой комплекс «Приват-сквер».

Транспорт 
 Автобус № 318 — по всей длине улицы.
 Автобус № 175 — от пересечения с проездом Берёзовой Рощи до 3-й Песчаной улицы и обратно.
 Автобус № 818 — от пересечения с проездом Берёзовой Рощи до 3-й Песчаной улицы и обратно; от Ходынского бульвара до улицы Маршала Шапошникова.

Примечания

См. также 
 Список улиц Москвы

Улицы, появившиеся в 2006 году
Микоян
Улицы Москвы, названные в честь людей
Улицы, названные в честь учёных